Göhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Göhmann (1968), deutscher Theater- und Kunstwissenschaftler
 Rudolf Göhmann (1921–2014), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Thomas Göhmann (* 1974), deutscher Gymnasiallehrer und Kriminalbuchautor

Göhmann steht für
 Göhmannsche Buchdruckerei, 1843 von Philipp Conrad Göhmann in Hannover gegründete Buchdruckerei